Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1977/78 werd beslist via de kampioenscompetitie met Were Di als winnaar.

Algemeen
Het Nederlandse hockey (bij de dames) was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioen en de vice-kampioen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar in een halve competitie voor de beslissing om het landskampioenschap.

Kampioenscompetitie

Eindstanden districten

Legenda

Zie ook 
 Hoofdklasse hockey heren 1977/78

Hockey in 1977
Hockey in 1978
 1977/78